TCP Offload Engine или TOE — это технология, реализованная в некоторых сетевых адаптерах для разгрузки центрального процессора и переноса функций по обработке сетевых пакетов стека протоколов TCP/IP на контроллер сетевого адаптера. Как правило, применяется в высокоскоростных сетевых адаптерах, таких как Gigabit Ethernet и 10 Gigabit Ethernet, когда накладные расходы на обработку сетевых пакетов становятся существенными.

Технологии TOE реализованы в некоторых сетевых картах производства компаний  и Broadcom; поддерживаются в ОС Windows, FreeBSD (поддержка включена в состав ядра).

В 2005 году компании Chelsio и Qlogic предпринимали попытки добавить поддержку TOE в оригинальную поставку ядра Linux, но патчи были отвергнуты по причине слишком значительных изменений стека TCP/IP. Патчи для поддержки технологии доступны на сайтах производителей.

См. также 

Прочие технологии ускорения сети:
 Large segment offload
 Checksum offload
 Large receive offload

Примечания

Ссылки 
 Andy Currid, TCP Offload to the Rescue. Getting a toehold on TCP Offload Engines — and why we need them // ACM Queue vol. 2, no. 3, May 1, 2004
 Scalable Networking: Network Protocol Offload — Introducing TCP Chimney, Microsoft, April 30, 2004
 Storage on steroids. TCP Offload Engines boost a server’s performance by taking it out of the storage mix // Deni Connor, Network World, 09/24/01
 Margaret Rouse, TCP/IP offload engine (TOE) // Definition from TechTarget, October 2008
 Boosting Data Transfer with TCP Offload Engine Technology on Ninth-Generation Dell PowerEdge Servers // Dell, Microsoft, Broadcom; Dell Power Solutions, August 2006
 1-Gigabit TCP Offload Engine // Broadcom White Paper, June 2009
 TCP Offload Engine (TOE) // Chelsio
 Time for TOE. The Benefits of 10 Gbps TCP Offload // A Chelsio Communications White Paper

TCP/IP
Сетевое оборудование
Ethernet